Déby ist der Familienname folgender Personen:

 Idriss Déby (1952–2021), tschadischer Politiker, Präsident des Tschad 
 Mahamat Idriss Déby Itno, tschadischer Militär und Staatsmann
 Patrick Deby (* 1938), deutscher Architekt